

Wydarzenia 

 Azja
 początek panowania Aśoki w Indiach (data sporna lub przybliżona)
 Europa
 Ateny wszczęły bunt przeciwko Macedonii (wojna chremonidejska)
 pierwsza emisja rzymskiej srebrnej monety – denara
 rządy Hierona II w Syrakuzach

Urodzili się 
 Marek Klaudiusz Marcellus, wódz i polityk rzymski (data przybliżona)